Churzilawa ist der Familienname folgender Personen:
 David Churzilawa (* 1988), georgischer Fußballspieler
 Murtas Churzilawa (* 1943), sowjetischer Fußballspieler